Al Jadida kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 El-Jadida (provins), Doukala-Abda, 
 El-Jadida (ort), Doukala-Abda, 

Robotskapade Marockoförgreningar